Discovery Channel è un'emittente televisiva internazionale, distribuita in diversi paesi nel mondo.

Europa
Discovery Channel – versione danese
Discovery Channel – versione finlandese
Discovery Channel – versione francese
Discovery Channel – versione tedesca
Discovery Channel – versione italiana
Discovery Channel – versione norvegese
Discovery Channel – versione nederlandese
Discovery Channel – versione polacca
Discovery Channel – versione portoghese
Discovery Channel – versione britannica
Discovery Channel – versione romena
Discovery Channel – versione russa
Discovery Channel – versione slovena
Discovery Channel – versione spagnola
Discovery Channel – versione svedese
Discovery Channel – versione ungherese

America
Discovery Channel – versione canadese
Discovery Channel – versione statunitense
Discovery Channel – versione messicana

Oceania
Discovery Channel – versione per Australia e Nuova Zelanda

Asia
Discovery Channel – versione indiana
Discovery Channel – versione sud-est asiatica

Africa
Discovery Channel – versione per l'area MENA
Discovery Channel – versione per il Sudafrica

Altro
Discovery Channel Pro Cycling Team – squadra ciclistica